Le terme First Lady of European Jazz désigne :

 Rita Reys (1924 - 2013), une chanteuse de jazz néerlandaise surnommée Europe's First Lady of Jazz ou First Lady of European Jazz ;

 Jutta Hipp (1925 - 2003), une pianiste de jazz allemande surnommée First Lady of European Jazz par le critique musical et producteur de disques anglo-américain Leonard Feather.

Homonymie